

Geografia 
 Plüschow – frazione del comune tedesco di Upahl, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore

Persone 
 Gunther Plüschow – aviatore, esploratore aereo e scrittore tedesco, onorato come un eroe dalla Fuerza Aérea Argentina
 Wilhelm von Plüschow – fotografo tedesco trasferitosi in Italia e divenuto noto per le sue foto di nudo prevalentemente maschile